

Localidades
Carey (Idaho)
Carey (Ohio)

Pessoas
Mariah Carey
William Carey

Desambiguações de topônimos